

Géographie 

  quartier de la ville de San Francisco, situé entre Union Square et le Civic Center
Tenderloin (New York)

Alimentation 
Désigne en Amérique la partie tendre (tender) des lombes (loin). Une toute petite partie du tenderloin, la plus tendre, forme le filet mignon. L'équivalent approximatif du tenderloin est le filet, plus précisément filet de bœuf, à moins d'une précision contraire (porc, ...).